Wernecke steht für:

 Wernecke (Yukon), eine Gemeinde in Yukon, Kanada

Wernecke ist der Familienname folgender Personen:
 August Wernecke (1801–1872), preußischer Generalmajor
 Dieter Wernecke (1936–1980), deutscher Schauspieler
 Franz Wernecke (1906–1989), deutscher Maler
 Horst Wernecke (1933–2021), deutscher Lehrer und niederdeutscher Schriftsteller
 Jeannette Wernecke (* 1978), deutsche Sopranistin
 Jochim Wernecke (um 1535–1604), deutscher Kunsttischler und Bildschnitzer (Schniddeker)
 Jörg Wernecke (* 1959), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Karl Wernecke (1885–1945), deutscher Kommunalpolitiker
 Lars Wernecke (* 1966), deutscher Theaterautor und Regisseur
 Mathis Wernecke (* 2006), deutscher Schauspieler
 Richard Wernecke (1881–1934), deutscher Sozialdemokrat und Arbeitersportfunktionär

Siehe auch:
 Werneck (Begriffsklärung)
 Werneke
 Wernicke